Gérard Muselli (1919-1970), un aviateur français ;
 Jean Muselli (1926-1968), un acteur français ;
 Vincent Muselli (1879-1956), un poète français.